

Rusland 
 Vysokoje (Belgorod) - dorp in de oblast Belgorod
 Vysokoje (Kirov) - dorp in de oblast Kirov
 Vysokoje (Kostroma) - dorp in de oblast Kostroma
 Vysokoje (Krasnodar) - dorp in de kraj Krasnodar
 Vysokoje (district Gloesjkovski) - dorp in de oblast Koersk
 Vysokoje (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Vysokoje (Penza) - dorp in de oblast Penza
 Vysokoje (Primorje) - posjolok in de kraj Primorje
 Vysokoje (Samara) - dorp in de oblast Samara
 Vysokoje (Saratov) - dorp in de oblast Saratov
 Vysokoje (Sachalin) - dorp in de oblast Sachalin
 Vysokoje (Tomsk) - dorp in de oblast Tomsk

Oekraïne 
 Vysoke (district Krynytsjanski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Vysoke (district Nikopolski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Vysoke (district Tomakivski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Vysoke (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Vysoke (district Krasnopilski) - dorp in de oblast Soemy
 Vysoke (district Ochtyrski) - dorp in de oblast Soemy
 Vysoke (Vinnytsja) - dorp in de oblast Vinnytsja
 Vysoke (Wolynië) - dorp in de oblast Wolynië

Wit-Rusland 
 Vysokaje (district Bjarozauski) - dorp in de oblast Brest
 Vysokaje (district Kamjanetski) - stad in de oblast Brest
 Vysokaje (district Malarytski) - dorp in de oblast Brest
 Vysokaje (district Pinski) - dorp in de oblast Brest
 Vysokaje (district Stolinski) - dorp in de oblast Brest
 Vysokaje (district Chojnitski) - dorp in de oblast Homel
 Vysokaje (district Rahatsjouski) - dorp in de oblast Homel
 Vysokaje (district Kroepski) - dorp in de oblast Minsk
 Vysokaje (district Smaljavitski) - dorp in de oblast Minsk
 Vysokaje (district Valozjynski) - dorp in de oblast Minsk
 Vysokaje (district Kastsjoekovitski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Vysokaje (district Klimavitski) - agrostadje in de oblast Mahiljow
 Vysokaje (district Krytsjauski) - posjolok in de oblast Mahiljow
 Vysokaje (district Tsjavoeski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Vysokaje (agrostadje, district Arsjanski) - agrostadje in de oblast Vitebsk
 Vysokaje (posjolok, district Arsjanski) - posjolok in de oblast Vitebsk

 Zie ook
 Vysoké
 Wysokie